Артур Еш був чемпіоном попереднього року, але у фіналі його переміг Кен Роузволл з рахунком 6–1, 7–5, 6–3. Роузволл став першим у Відкриту еру в чоловічому одиночному розряді, хто здобув титул на турнірі Великого шолома, не програвши жодного сета.

Сіяні гравці 
Всі сіяні без боротьби проходять у друге коло.

  Род Лейвер (3 коло)
  Кен Роузволл (переможець)
  Артур Еш (фінал)
  Том Оккер (півфінал)
  Тоні Роч (3 коло)
  Рой Емерсон (чвертьфінал)
  Джон Ньюкомб (3 коло)
  Роджер Тейлор (3 коло)
  Андрес Хімено (2 коло)
  Марті Ріссен (чвертьфінал)
  Денніс Ролстрон (3 коло)
  Кліфф Дрісдейл (чвертьфінал)
  Нікола Пилич (2 коло)
  Фред Столл (3 коло)
  Марк Кокс (чвертьфінал)
  Ісмаїл Ель-Шафей (3 коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1971 Australian Open Men's Singles draw

1971 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу